Příjmení Borel nosilo více osobností:
 Pétrus Borel (1809–1859) – francouzský romantický spisovatel
 Émile Borel (1871–1956) – francouzský matematik
 Armand Borel (1923–2003) – švýcarský matematik

Borel může také znamenat
 Borel (kráter) – kráter na Měsíci